Ти́хон Попо́в:
 Попов, Тихон Дмитриевич (1876—1962) — протоиерей Русской православной церкви, профессор Московской духовной академии.
 Попов, Тихон Иванович (1872—1919) — государственный деятель Советской России.